Bernardo "Berni" Rodríguez – cestista spagnolo
Bernardo Rodríguez – calciatore spagnolo
Bernardo Rodríguez – giocatore di calcio a 5 uruguaiano